, также известная как  — древняя школа кэндзюцу, классическое японское боевое искусство (корю), основанное приблизительно в 1490 году , также известного под именем .

История 
Школа Айдзу Кагэ-рю была основана самураем Айдзу Хьюга-но-Ками Ико в 1490 году, во времена периода Муромати. Айдзу Икосаи являлся членом клана Айдзу и представителем ветви семьи Кии (Kii) города Кумано, которая была поставлена во главу пяти крепостей сёгуном  во времена периода Муромати.

Основная направленность школы — борьба с мечом (кэндзюцу). Термин «Кагэ» переводится как «тень» и передаёт суть учения, которое заключается в фокусировке на определении намерения, стратегии и душевного состояние противника путём изучения его/её языка тела, выражения лица и других признаков.

Наследие 
У Айдзу было два ученика: его сын, , и . Последний передал знания Кагэ-рю своему сыну, Камиидзуми Исэ-но-ками Нобуцуна, знаменитому фехтовальщику и основателю школы Синкагэ-рю (). Исэ-но Ками развивал и совершенствовал методы известных ему школ, особое внимание уделяя технике и принципам школы Кагэ-рю.

В настоящее время 
На сегодняшний день Айдзу Кагэ-рю более не существует, однако её знания и техники используются в таких школах, как Ягю Синкагэ-рю и Касима Синдэн Дзикисинкагэ-рю, а также многих других.

Генеалогия 
Линия передачи традиций школы Айдзу Кагэ-рю состоит из трёх человек:

 Айдзу Икосай Хисатада;
 Айдзу Гэнкосай Мунэмити, автор , основатель Сарутоби Кагэ-рю;
 Камиидзуми Исэ-но-ками Нобуцуна, основатель Синкагэ-рю.

Примечания 

Боевые искусства Японии
Боевые искусства по алфавиту
Боевые единоборства